Un erratum (au pluriel, des errata), participe passé neutre du latin erro, errare (« se tromper »), est une erreur ou une faute qui s'est glissée dans l'impression d'un ouvrage, un journal, une revue, un site internet etc.

Les termes erratum ou errata peuvent aussi se référer à :

 Errata, un personnage de la bande dessinée Astérix en Corse ;
 Errata, une zone non incorporée dans l'état du Mississippi aux États-Unis ;
 Errata Stigmata, une chanson de l'album King Fear (1999), du groupe finlandais Babylon Whores.
 Daisy d'Errata, pseudonyme de Anne-Laure Tellenne, une animatrice de télévision française ;
 Erratum, titre d'une chanson de Wojtek.
 Grand erratum est le sous-titre d'un ouvrage de Jean-Baptiste Pérès. Dans le titre complet de l'ouvrage les deux formes du mot, au singulier et au pluriel, y sont mentionnées : Comme quoi Napoléon n'a jamais existé ou Grand erratum, source d'un nombre infini d'errata à noter dans l'histoire du XIXe siècle.